Hradištko kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hradištko (okres Nymburk)
 Hradištko (okres Praha-západ)